Latisha Chan e Martina Hingis erano le detentrici del titolo, ma la Hingis si è ritirata al termine del 2017. Chan ha invece scelto di prendere parte ai concomitanti Giochi asiatici.

In finale Lucie Hradecká e Ekaterina Makarova hanno sconfitto Elise Mertens e Demi Schuurs con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (quarti di finale)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)

 Nicole Melichar /  Květa Peschke (secondo turno, ritirate)
 Elise Mertens /  Demi Schuurs (finale)
 Lucie Hradecká /  Ekaterina Makarova (campionesse)
 Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (primo turno)

Alternate 
  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (semifinale)

Wildcard 

  Jennifer Brady /  Caroline Dolehide (secondo turno)

 Lauren Davis /  Nicole Gibbs (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2018